Александр Дмитриевич Гришин (15 апреля 1933, Павелец, Скопинский район, Московская область — 5 февраля 2005, Москва) — советский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Мастер спорта (1959).

Биография 
Выступал за московские клубы ЦДСА/ЦСК МО, «Торпедо», «Локомотив», рижскую «Даугаву» и ярославский «Шинник». Состоял в ВЛКСМ.

После окончания карьеры игрока был главным тренером рыбинского «Сатурна», ивановского «Текстильщика», калининской «Волги». В 1981—1982 годах был начальником воронежского «Факела».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Волга» Тверь
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново
Тренеры ФК «Динамо» Вологда
Тренеры ФК «Спартак» Рязань
Тренеры ФК «Рыбинск»